Partit de l'Esquerra Europea (del seu nom en francès Parti de la Gauche Européenne), partit polític europeu
 Polska Grupa Energetyczna, empresa elèctrica estatal de Polònia
 Pacific Gas & Electric, empresa distribuïdora d'electricitat i gas de Califòrnia, als Estats Units
 Portland General Electric, empresa distribuïdora d'electricitat d'Oregon, als Estats Units
 PGE Park (de l'acrònim en anglès de l'anterior Portland General Electric), estadi esportiu de la ciutat de Portland, als Estats Units
 Pressupostos Generals de l'Estat, pressupost de despeses i ingressos de la Hisenda pública
 Grup del platí (del seu nom en anglès Platinum-Group Elements), grup de sis elements metàl·lics amb propietats físiques i químiques similars
 Pla general sencer (del seu nom en castellà Plano General Entero), pla cinematogràfic amb un sol personatge